Salcedillo bezeichnet:

 Salcedillo (Brañosera), Ort in der spanischen Provinz Palencia
 Salcedillo (Teruel), Gemeinde in der spanischen Provinz Teruel